Данная статья посвящена выступлениям футбольного клуба «Николаев» в сезоне 2013/14 годов.
{{Сезон ФК
|название =  МФК «Николаев»
|сезон = 2013/2014
|стадион = Центральный городской
|президент =  Гурген Оронюк (1—20)вакантно (21—30)
|тренер=  Олег Федорчук (1—17) Владимир Пономаренко (18—20) Вячеслав Мазарати (21—30)
|капитан =  Евгений Песков (20)
|лига = FavBet Лига 1
|место = 16-е место
|кубок 1 = Кубок Украины
|место 1 = 1/8 финала
|бомбардир=
Кубок  Виктор Берко (1)
|бомбардир чемпионат =  Михаил Сергийчук (10)
|бомбардир всего =  Михаил Сергийчук (10)
|наибольшее количество зрителей=1|зрители 1 =19 500 — против «Шахтёр» (Донецк)
|наименьшее количество зрителей=1|зрители 2 =1 000 — против «Сталь» (Алчевск)
|средняя домашняя посещаемость=1|зрители 3 =3 440 — 1-е место в лиге
|pattern_la1 = 
|pattern_b1 = _umbro_white
|pattern_ra1 = 
|leftarm1 = FFFFFF
|body1 = 0033CC
|rightarm1 = FFFFFF
|shorts1 = FFFFFF
|socks1 = FFFFFF
|pattern_la2 = 
|pattern_b2 = _whitesides
|pattern_ra2 = 
|pattern_sh2 = _white_stripes
|leftarm2 = 0033CC
|body2 = 0033CC
|rightarm2 = 0033CC
|shorts2 = 0033CC
|socks2 = 0033CC
|pattern_la3 = 
|pattern_b3 = _whitesides
|pattern_ra3 = 
|pattern_sh3 = _white_stripes
|leftarm3 = 0033CC
|body3 = 0033CC
|rightarm3 = 0033CC
|shorts3 = 
|socks3 = 0033CC
|Предыдущий =2012/13
|Следующий =2014/15
}}
Муниципальный футбольный клуб «Николаев» (далее — МФК «Николаев») — украинский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1920 году, под названием «Наваль».

Сезон 2013/14 годов стал для МФК «Николаев» 23-м в чемпионатах и 22-м в розыгрышах Кубка Украины. Это 14-й сезон команды в первой лиге, а также 93-й год со дня основания футбольного клуба.

 Клуб 

 Руководящий состав 

 Тренерский штаб 

 Форма 

 Трансферы Информация касается трансферов перед началом (летнее трансферное окно, лето 2013 г.), и в течение сезона (зимнее трансферное окно 2013/14 гг.) Пришли в клуб 

 Ушли из клуба 

 Отправлены в аренду 

 Хронология сезона 
 11 июня 2013 г. Главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский подал в отставку.
 21 июня 2013 г. Олег Федорчук подписал трёхлетний контракт с МФК «Николаев», став новым главным тренером команды.
 21 июня 2013 г. На пресс-конференции президент МФК «Николаев» Гурген Оронюк поставил задачу на сезон — занять место в первой пятёрке команд.
 24 июня 2013 г. МФК «Николаев» сыграл первый матч под руководством Олега Федорчука. В первом товарищеском матче сезона на домашнем стадионе была разгромлена «Энергия» (Новая Каховка) — 5:0.
 26 июня 2013 г. МФК «Николаев» на клубном автобусе отправился на двухнедельный тренировочный сбор в Куйбышево (Крым).
 29 июня 2013 г. МФК «Николаев» получил аттестат на участие в чемпионате первой лиги.
 10 июля 2013 г. МФК «Николаев» сыграл последний контрольный матч перед стартом чемпионата. В Херсоне со счетом 3:1 обыгран «Кристалл».
 14 июля 2013 г. Гостевым поражением 1:2 от кировоградской «Звезды» МФК «Николаев» стартовал в чемпионате Украины. Автором первого гола команды в сезоне стал Артём Чорний. Впервые в роли капитана команду на официальный матч вывел Евгений Песков.
 15 июля 2013 г. МФК «Николаев» огласил заявку на сезон 2013/14.
 19 июля 2013 г. В матче второго тура МФК «Николаев» завоевал первую победу в чемпионате Украины сезона 2013/14, обыграв в гостевом матче тернопольскую «Ниву» 3:2.
 27 июля 2013 г. МФК «Николаев» отзаявил защитника Дмитрия Волкова, являющегося одним из фигурантов дела об убийстве в январе 2013 года николаевского дальнобойщика Олега Шевчука.
 4 августа 2013 г. После гостевой победы над киевским «Динамо-2» 2:1, МФК «Николаев» впервые с сентября 2002 года вышел по ходу турнира на третье место в первой лиге.
 7 августа 2013 г. Домашней победой 3:2 над армянским «Титаном» МФК «Николаев» стартовал в розыгрыше Кубка Украины.
 11 августа 2013 г. Из-за дисквалификации Евгения Пескова, впервые в роли капитана команду на матч МФК «Николаев» — «Авангард» (Краматорск) (0:0) вывел Игорь Луценко.
 29 августа 2013 г. МФК «Николаев» отзаявил полузащитника Артёма Бессалова (провёл в клубе 31 матч, забил 3 мяча), а также дозаявил защитника Рудольфа Сухомлинова и нападающего Андрея Боброва.
 13 октября 2013 г. МФК «Николаев» впервые с сентября 2011 года опустился в «зону вылета».
 29 октября 2013 г. Домашним поражением 0:3 от донецкого «Шахтёра» на стадии 1/8 финала МФК «Николаев» завершил выступления в розыгрыше Кубка Украины. На матче присутствовали 19 500 зрителей, что стало рекордом посещаемости игр команды в сезоне.
 3 ноября 2013 г. На пресс-конференции после игры МФК «Николаев» — «Нива» (1:4) главный тренер николаевской команды Олег Федорчук заявил о своей отставке. Исполняющим обязанности главного тренера до окончания первой части сезона был назначен тренер команды Владимир Пономаренко.
 9 ноября 2013 г. МФК «Николаев» провёл первый матч под руководством Владимира Пономаренко. В Ахтырке со счётом 2:1 был обыгран «Нефтяник-Укрнефть».
 30 ноября 2013 г. МФК «Николаев» провёл последний официальный матч в 2013 году. В перенесённом матче 19-го тура в Николаеве со счётом 3:0 была разгромлена команда «Динамо-2».
 20 января 2014 г. МФК «Николаев» начал подготовку к весенней части сезона.
 25 января 2014 г. Тренерский штаб МФК «Николаев» усилился Александром Грановским.
 28 января 2014 г. Сборы команды были прерваны из-за сложных погодных условий — снегопада и мороза.
 7 февраля 2014 г. Виктор Козин покинул должность спортивного директора МФК «Николаев». В тот же день стало известно, что Гурген Оронюк также намерен уйти в отставку. Позже, в интервью одному из интернет ресурсов, он заявил что «… я могу заявление написать уже сегодня. Но при этом вся документация и печать клуба остаются у меня до того момента, пока не будет избран новый президент, и мне не скажут, кому передать документы». В руководстве клуба остался лишь его вице-президент Олег Киршов.
 25 февраля 2014 г. Игроки МФК «Николаев» во второй раз собрались для проведения подготовки к весенней части сезона. Гурген Оронюк, по просьбе исполняющего обязанности главного тренера Владимира Пономаренко, выделил средства на проведение 12-дневного тренировочного сбора в Николаеве, на проживание и питание футболистов.
 27 февраля 2014 г. МФК «Николаев» подал в ПФЛ заявку для участия во второй части чемпионата страны в первой лиге. Клуб заявил девять человек, которые находились на контракте. Это голкипер Валерий Восконян, защитники Владимир Найко и Евгений Песков, полузащитники Владимир Ордынский, Георгий Джгереная и Роман Попов, нападающие Виктор Берко, Михаил Сергийчук и Владислав Котов.
 1 марта 2014 г. Болельщики МФК «Николаев» прошлись маршем в поддержку клуба. Марш организовал бывший главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский. Ранее болельщики, во главе с Забранским, начали сбор подписей под письмом к возможным инвесторам клуба.
 10 марта 2014 г. МФК «Николаев» во второй раз возобновил подготовку весенней части чемпионата Украины.
 11 марта 2014 г. На собрании учредителей МФК «Николаев» был избран новый президент клуба. Им стал Игорь Дятлов.
 12 марта 2014 г. Вице-президент «Николаева» Олег Киршов представил команде нового главного тренера Вячеслава Мазарати, а также нового спортивного директора Константина Полищука.
 13 марта 2014 г. На своём официальном сайте МФК «Николаев» разместил заявление о том что «…появились бизнесмены, желающие „прихватизировать“ МФК „Николаев“ и использовать его для собственного обогащения», а «…Игорь Дятлов ещё не принял для себя решение о том, чтобы стать президентом МФК „Николаев“».
 14 марта 2014 г. МФК «Николаев» сыграл первый матч в 2014 году. В товарищеской игре в Николаеве была одержана победа над херсонским «Кристаллом» 2:1. Виктор Берко стал единственным игроком осеннего состава, сыгравшим в этом матче, он же вывел команду на поле с капитанской повязкой.
 29 марта 2014 г. МФК «Николаев» сыграл весенней части чемпионата. На домашнем стадионе в Николаеве была одержана победа над армянским «Титаном» 2:1. На поле с капитанской повязкой команду вывел новичок Евгений Рябченко, ставший третьим капитаном команды в официальных матчах сезона.
 21 мая 2014 г. Члены Центрального Совета ПФЛ приняли Постановление про отмену перехода команд во вторую лигу по результатам турнира первой лиги в текущем сезоне.
 31 мая 2014 г. МФК «Николаев» гостевым поражением 0:5 от ПФК «Александрия» завершил сезон 2013/14 годов. Команда заняла последнее место в турнирной таблице.

 Статистика сезона 

 Статистика команды 

 Статистика тренеров 

 Статистика игроков 

 Капитаны команды 

 Бомбардиры команды 

 Матчи, голы, наказания 

 Лауреаты сезона Лучший игрок сезона по версии газеты «Николаевские новости»:''
 Михаил Сергийчук

Зрительская статистика

Предсезонные и товарищеские матчи 
Предсезонные матчи

Учебно-тренировочный сбор МФК «Николаев» в Крыму (26 июня — 6 июля 2013 года)

Товарищеские матчи в рамках подготовки к весенней части сезона

FavBet Лига 1

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|

Приоритет: 1) очки; 2) разница голов; 3) Забитые голы; 4) Рейтинг честной игры

Матчи

1-й круг

2-й круг

Статистика выступлений команды в чемпионате

Общая статистика выступлений

Результаты по турам

График движения команды в таблице чемпионата по турам

Факты сезона 
 МФК «Николаев» пропустил больше всех мячей — 49.
 МФК «Николаев» стал самой зрелищной командой — в матчах с его участием было забито 83 мяча (34 забили сами, 49 были забиты в их ворота).
 МФК «Николаев» — самая посещаемая команда сезона первой лиги как в общем зачёте, так и по результатам домашних матчей.
 Болельщикам МФК «Николаев» принадлежит сразу два рекорда: 8300 зрителей на матче с «Гелиосом» стали рекордом посещаемости сезона в первой лиге, 19500 болельщиков на матче с «Шахтёром» — лучший показатель команд ПФЛ в матчах Кубка Украины сезона 2013/14.
 МФК «Николаев» — обладатель худшей серии сезона: в августе — ноябре 2013 года николаевцы пропускали мячи в свои воротав в 14 матчах подряд.
 Нападающий МФК «Николаев» Михаил Сергийчук с 10 голами стал лучшим бомбардиром осенней части сезона 2013/14 первой лиги.
 Защитник МФК «Николаев» Василий Чернопиский стал первым полевым игроком в истории клуба, отразившим пенальти в официальном матче.

Кубок Украины

Матчи

Примечания

Ссылки 
Статистика сезона на сайте Football.ua
 
 
 
 
Статистика сезона на сайте UA-Футбол
 
 
Статистика сезона на сайте FootBoom.com
 
 
Статистика сезона на сайте «Николаевские новости»
 
 

2013/2014
Николаев
Футбол на Украине в сезоне 2013/2014